Gonnersdorf ist der Ortsname von

 Gonnersdorf (Cadolzburg), Ortsteil des Marktes Cadolzburg, Landkreis Fürth, Bayern
 Gonnersdorf (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Gonnersdorf (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Gonnersdorf (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Gönnersdorf